Белополь () — село в Новгородковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 176 человек. Почтовый индекс — 28220. Телефонный код — 5241. Код КОАТУУ — 3523484702.

Местный совет 
28220, Кировоградская обл., Новгородковский р-н, с. Петрокорбовка, ул. Молодёжная

Ссылки 
 Белополь на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новгородковского района